Johann Philipp Schleich ist der Name folgender Personen:

* Johann Philipp Schleich (Orgelbauer, vor 1666) (vor 1666–??), deutscher Orgelbauer 
 Johann Philipp Schleich (Orgelbauer, 1690) (1690–1733), deutscher Orgelbauer